museo della tecnica di Berlino
 museo della tecnica di Spira
 museo della tecnica elettrica di Pavia